Феодосій Київський — ім'я кількох християнських подвижників, які мають відношення до Києва:
 преподобний Феодосій Києво-Печерський — подвижник, який подвизався на теренах Київської Лаври;
 преподобний Феодосій Чернігівський — святитель, який певний час очолював Видубицький монастир;